Miller steht für:

 Miller (Name), ein Familienname und männlicher Vorname
 Glockengießerei Miller, ehemalige Glockengießerei in Österreich
 SABMiller, britischer Brauereinkonzern 
 Miller Brewing Company, US-amerikanische Brauerei 
 Miller Balsamo, ehemaliger italienischer Motorradhersteller
 Miller (Mondkrater)
 (1826) Miller, ein Asteroid des Hauptgürtels 
 Name eines Trampolinsprungs, siehe Trampolinturnen #Terminologie
 Miller (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Miller Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1907)
 Miller Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1914)
 Miller-Peters Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907)
 E. M. Miller Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1856–1930)
 Harry A. Miller Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daisy Miller (Film) US-amerikanischer Film von Regisseur Peter Bogdanovich

Miller ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Miller (Alabama)
 Miller (Arkansas)
 Miller (Florida)
 Miller (Illinois)
 Miller (Indiana)
 Miller (Iowa)
 Miller (Kalifornien)
 Miller (Kansas)
 Miller (Kentucky)
 Miller (Maryland)
 Miller (Michigan)
 Miller (Mississippi)
 Miller (Missouri)
 Miller (Montana)
 Miller (Nebraska)
 Miller (Ohio)
 Miller (Oklahoma)
 Miller (South Dakota)
 Miller (Tennessee)

Miller ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Miller Bluffs, Felsenkliffs im Ellsworthland, Antarktika
 Miller Butte, Zeugenberg im Viktorialand, Antarktika
 Miller Crag, Felsvorsprung im Ellsworthland, Antarktika
 Miller-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Miller Heights, Gebirgsgruppe im Grahamland, Antarktika
 Miller Ice Rise, Eiskuppel im Grahamland, Antarktika
 Miller Island, diverse Inseln
 Miller-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Miller-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Miller Peak, diverse Berge
 Miller Point, Landspitze im Palmerland, Antarktika
 Miller Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Miller Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Miller Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika 
 Miller Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount Miller, diverse Berge

Siehe auch:
 Miller v. Alabama
 Miler
 Miller 400
 Miller County
 Algorithmus von Miller
 Miller-Integrator
 Miller-Prozess
 Miller-Rabin-Test
 Miller Township
 Miller-Transitron
 Miller-Urey-Experiment (auch: Miller-Experiment)
 Millereffekt
 Millersche Indizes
 Millersche Zahl
 Millertheorem
 Müller